Scaramouche kan syfta på:

 Scaramouche (film) – en amerikansk film från 1923, originaltitel Scaramouche
 Scaramouche - de tusen äventyrens man – historisk roman från 1921 av Rafael Sabatini, originaltitel Scaramouche
 Scaramouche – de tusen äventyrens man (film) – en amerikansk film från 1952, originaltitel Scaramouche
 Scaramouche - äventyraren – en fransk film från 1962, originaltitel La máscara de Scaramouche